L' (OSDC) est une conférence pour les développeurs logiciels qui a trait au logiciel libre.

Les conférences sont ouvertes aux logiciels développés sur toute plate-forme ou système d'exploitation tant que la présentation a de l'intérêt pour les développeurs en logiciel libre. Les présentations sur des projets à source fermée qui utilisent aussi des langages en source ouverte ou des projets en source ouverte qui utilisent des langages non libres sont acceptables. La majorité des présentations couvrent les langages de programmation Perl, Python, Ruby, PHP, Groovy, Scala, Java, Mono et C. Les autres présentations peuvent couvrir des outils libres tels que des bases de données, les outils de gestion de sources, et plus généralement les outils libres, ainsi des sujets afférents tels que l'art de faire des présentations ou le travail en groupe.

Histoire

La conférence a été fondée par Scott Penrose et d'abord organisée par les Perl Mongers de Melbourne en Australie en 2004. À l'origine, cela devait être une conférence dans le style des conférences Yet Another Perl Conference (YAPC) mais après des discussions avec le groupe des utilisateurs de PHP à Melbourne, elle a été étendue pour inclure des présentations sur les langages PHP et Python. Après le succès de la conférence de 2004, Scott Penrose a créé l'Open Source Developers' Club Association (OSDCA) pour encourager les programmeurs d'autres langages à s'impliquer dans l'organisation de la conférence. Au départ OSDC était une organisation basée à Melbourne, mais après la conférence de 2005, elle a été étendue pour inclure les membres du reste de l'Australie. À la fin de 2006, le contrôle de l'organisation a été donné à un groupe de Brisbane, avec les membres de l'Open Source Developers' Club Association prenant le rôle de superviseurs.

L'idée de conférences OSDC a été reprise en Israël, Taïwan, Malaisie et France où les conférences ont commencé respectivement en 2006, 2007 et 2009.

OSDC.au, Australia

Lieux

OSDC.il, Israel

Lieux

OSDC.tw, Taiwan

Lieux

OSDC.my, Malaysia

Lieux

OSDC.fr, France

Lieux

Voir aussi
O'Reilly Open Source Convention
YAPC

Liens externes
OSDC, Australia, summaries of the Australian conferences
OSDC, Israel
OSDC, Taiwan
OSDC, Malaysia
OSDC, France
OSDC International wiki

Perl
Python
PHP
Ruby
Association ou organisme lié au logiciel libre